Wiedwald ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Wiedwald (* 1990), deutscher Fußballtorwart
 Julia Wiedwald (* 1975), deutsche Filmeditorin